Killing Car ou La Femme dangereuse, thriller français de  Jean Rollin sorti en 1993 ;
 La Femme dangereuse, téléfilm français de Gilles Béhat diffusé en 1995.

Voir aussi